Maglić (ze srbochorvatského magla – mlha) je název více míst:

 Maglić (pohoří) – pohoří na hranicích Bosny a Hercegoviny s Černou Horou
 Bosanski Maglić – nejvyšší hora Bosny a Hercegoviny (2 386 m n. m.)
 Crnogorski Maglić – nejvyšší hora pohoří Maglić (2 388 m n. m.)
 Maglić (Bački Petrovac) – město v Srbsku